Pneu (von altgriechisch pneuma „Luft, Wind, Atem“) steht für:

 bezogen auf Fahrzeuge einen luftgefederten Reifen
 in der Architektur eine Traglufthalle
 im medizinischen Jargon einen Pneumothorax
 griechischer Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #pneu

Siehe auch:
 Pneumatik (Druckluft)